Forgan (Oklahoma)
Forgan (Fife)

Desambiguação